Huszár Vilmos (1872–1931) irodalomtörténész
 Huszár Vilmos (1884–1960) festő és formatervező
 Huszár Vilmos (1944–) filozófus

Jegyzetek